Robert Remak ist der Name folgender Personen:

* Robert Remak (Mathematiker) (1888–1942), deutscher Mathematiker 
 Robert Remak (Mediziner) (1815–1865), deutscher Arzt, Embryologe und Neurophysiologe